Фризе — фамилия. Известные носители:

Персоналии 
 Фризе, Владимир Владимирович (1912—1941) — ленинградский композитор.
 Фризе, Генрих (1860—1948) — немецкий биолог, энтомолог, один из крупнейших в истории специалистов по пчёлам.
 Фризе, Херманн (1882—1945) — немецкий и бразильский футболист, нападающий и легкоатлет.

Другое 
 Фризе — польский дворянский герб.
 Фризе — административная единица Первой французской империи, располагавшаяся примерно на землях современной нидерландской провинции Фрисландия.

См. также 
 Бишон фризе — французская порода маленьких собак из группы бишонов (болонок).